Liste des seigneurs de Varennes peut désigner :
 la Liste des seigneurs de Varennes (Somme)
 la Liste des seigneurs de Varennes (Nouvelle-France)